Сергей Федорович Пупонов (8 апреля 1982) — российский футболист.

Биография 
Воспитанник футбольной школы «РУОР» г. Бронницы. Уже в 16 лет он попал в состав местного клуба «Фабус», который выступал во втором дивизионе.

В скором времени заключил контракт с клубом высшей лиги «Сатурн» Раменское. За основной состав сыграл только один раз, выйдя на замену на 61-й минуте вместо Олега Соловьёва в игре против московского «Спартака» (0:3). После окончания сезона вернулся в «Фабус». После того, как бронницкая команда лишилась профессионального статуса, ещё несколько лет выступал за коллективы КФК.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ФК «Сатурн»

Футболисты России
Игроки ФК «Фабус»
Игроки ФК «Сатурн» Раменское